Наталя Калантай ( 9 серпня) — українська акторка, дружина актора Сергія Калантая.

Життєпис 
Наталя Калантай закінчила у 2000 році Київський коледж культури і мистецтв за спеціальністю — диригент-керівник оркестру народних інструментів, організатор культурно-дозвілевої діяльності, освіти та науки, педагог по класу бандури.

У 2004 році закінчила Київський державний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (майстерня О. М. Шаварського).

З 2004 року Наталя Калантай акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Особисте життя 
Одружена з актором Сергієм Калантаєм.

Театр 

 «Райськеє діло» (режисер Андрій Приходько) — Солістка
 «Ідіот» (режисер Юрій Одинокий) — Олександра Єпанчіна
 «Великі комбінатори» (режисер Дмитро Чирипюк) — Матушка
 «Бременські музиканти» (режисер Дмитро Чирипюк) — Отаманша
 «Грек Зорба» (режисер Віталій Малахов) — Вдова
 «Дами і гусари» (режисер Юрій Одинокий) — Юзя
 «Едіт Піаф. Життя в кредит» (режисер Ігор Афанасьєв) — Мішель
 «Кайдашева сім'я» (режисер Петро Ільченко) — Мотря
 «Назар Стодоля» (режисер Юрій Кочевенко) — подруга
 «Попелюшка» (режисер Петро Ільченко) — Хрещена фея
 «Річард ІІІ» (режисер Автанділ Варсімашвілі) — Королева Єлизавета
 «Три товариші» (режисер Юрій Одинокий) — Ліллі
 «Шельменко-денщик» (режисер Петро Ільченко) — Евжені
 «Жона є жона» (режисер Валентин Козьменко-Делінде) — Маша
 «Лускунчик» (режисер Стас Жирков) — Клерген, Трудген, Грета
 «Ножі в курках» (режисер Ольга Турутя-Прасолова) — Молода жінка
 «Така її доля...» (режисер Станіслав Мойсеєв) — Постаті
 «Той, хто з неба впав» (режисер Петро Ільченко) — Химка-амазонка
 «Соло-мія» — Жінка
 «Брати Карамазови» — Юля
 «Ромео і Джульєтта» — Розаліїна
 «Новорічна Одіссея» — Снігуронька
 «Украдене щастя» — сусідка
 «Кавказьке крейдяне коло» — Кухарка
 «Кіт-чарівник» — Ліда
 «Урус-Шайтан» — Софія
 «Легенда про Фауста» — Студенти, духи, чорти, гріхи
 «В неділю рано зілля копала ...» — Дівчина
 «Двір Генріха ІІІ» — Герцогиня
 «Котигорошко» — Пророчиця
 «Кін IV» — Єлена

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 Наталя Калантай  на сайті Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

Випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
Українські кіноакторки
Українські театральні акторки
Українські телеакторки